

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Zarowie – część miasta Międzyrzec Podlaski
 Zarowie – część wsi Wojsławice w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Zarowie – przysiółek kolonii Maziarnia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Zarowie – część wsi Turów w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Zarowie – część wsi Tymienica Nowa w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza 
 Zarowie – część wsi Grodzisko Nowe w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Zarowie – część wsi Breń Osuchowski w woj. podkarpackim, w  pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Zarowie – przysiółek wsi Kurzyna Wielka w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów 
 Zarowie – część wsi Wąsosz w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Zarowie – część wsi Grodzisko w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce

Miejscowości na Białorusi 

 Zarowie – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.